Matt Taormina (né le  à Warren dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2004-2005||Bandits de Texarkana ||NAHL||52||14||30||44||44||9||3||3||6||6
|-
| 2005-2006||Providence College||Hockey East||36||1||10||11||16||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007||Providence College||Hockey East||35||5||2||7||6||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008||Providence College||Hockey East||39||9||18||27||12||-||-||-||-||-
|-
| 2008-2009||Providence College||Hockey East||34||5||15||20||16||-||-||-||-||-
|-
| 2008-2009||Senators de Binghamton ||LAH ||11||2||3||5||4||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||Devils de Lowell ||LAH||75||10||40||50||45||5||1||3||4||4
|-
| 2010-2011||Devils du New Jersey ||LNH||17||3||2||5||2||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Devils d'Albany ||LAH||33||6||10||16||12||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Devils du New Jersey ||LNH||30||1||6||7||4||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013||Crunch de Syracuse ||LAH||55||4||20||24||21||18||2||10||12||4
|-
| 2012-2013||Lightning de Tampa Bay ||LNH||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Crunch de Syracuse ||LAH||41||6||12||18||20||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Lightning de Tampa Bay ||LNH||7||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Falcons de Springfield ||LAH||17||3||5||8||2||4||0||1||1||0
|-
| 2014-2015||Sharks de Worcester ||LAH||76||11||27||38||24||4||1||0||1||0
|-
| 2015-2016||Crunch de Syracuse ||LAH||61||13||28||41||10||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||Lightning de Tampa Bay ||LNH||3||0||0||0||0||3||0||0||0||0
|-
| 2016-2017||Crunch de Syracuse ||LAH||70||15||45||60||22||22||5||15||20||11
|-
| 2017-2018||Rocket de Laval ||LAH||63||4||48||52||18||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019||Heat de Stockton ||LAH||31||0||7||7||14||-||-||-||-||-

|59||4||8||12||6||3||0||0||0||0

Trophées et honneurs personnels 
2004-2005 : 
nommé recrue de la saison dans la NAHL.
nommé dans l'équipe des recrues de la NAHL.
2007-2008 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de Hockey East.
2014-2015 : participe au Match des étoiles de la LAH.
2015-2016 : participe au Match des étoiles de la LAH.
2016-2017 : 
participe au Match des étoiles de la LAH.
nommé dans la première équipe d'étoiles de la LAH.
remporte le trophée Eddie-Shore du meilleur défenseur de la LAH.
2017-2018 : participe au Match des étoiles de la LAH.

Références 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Warren (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Rocket de Laval
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Joueur du Heat de Stockton